Le designazioni di Bayer a Puppis e A Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

 a Puppis (HD 64440)
 A Puppis (HD 54893)